Sparta – znaczące miasto-państwo (polis) starożytnej Grecji
 Sparta – w mitologii greckiej królowa Sparty, córka Eurotasa

Miejscowości i gminy 
 Miejscowości w Grecji
 Sparta – miasto leżące na półwyspie Peloponez, stolica Lakonii

 Miejscowości w USA
 Sparta – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Hancock
 Sparta – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Sparta – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Gallatin
 Sparta – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Sparta – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Sparta – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Sparta – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alleghany
 Sparta – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Sparta – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie White
 Sparta – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Sparta – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe

 Gminy w USA
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Sparta (ang. Sparta Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Sparta (ang. Sparta Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Sparta (ang. Sparta Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwió Monroe

Kluby sportowe 
 Kluby sportowe w Polsce
 Sparta Augustów – polski klub piłkarski z Augustowa 
 Sparta Brodnica – polski klub piłkarski z Brodnicy 
 Sparta Gliwice – historyczna nazwa polskiego klubu sportowego z Gliwic
 Sparta Gryfice – polski klub piłkarski z Grafic 
 Sparta Katowice – polski klub sportowy z Katowice 
 Sparta Lubliniec – polski klub sportowy z Katowice 
 Sparta Lwów – nieistniejący polski klub piłkarski ze Lwowa 
 Sparta Miejska Górka – polski klub piłkarski z Miejskiej Górki  
 Sparta Nowy Targ – historyczna nazwa klubu hokejowego Podhale Nowy Targ z Nowego Targu w latach 1954-1955 
 Sparta Oborniki – polski klub sportowy z Obornik  
 Sparta Poznań – nieistniejący polski klub sportowy z Poznania
 Sparta Szamotuły – polski klub sportowy z Szamotuł  
 Sparta Śrem – polski klub żużlowy ze Śremia
 Sparta Wrocław – historyczna nazwa polskiego klubu żużlowego WTS Wrocław z Wrocławia
 Sparta Warszawa – historyczna nazwa klubu sportowego Spójnia Warszawa z Warszawy w latach 1954-1965
 Sparta Warszawa – polski kobiecy klub siatkarski z Warszawy
 Sparta Zabrze – polski klub piłkarski z Zabrza

 Kluby sportowe zagraniczne
 Sparta Krč Praga – czeski klub piłkarski z Pragi 
 Sparta Praga – czeski klub sportowy z Pragi 
 Sparta Praga – czeski klub hokejowy
 Sparta Praga – czeski klub piłkarski
 Sparta Praga – czeski klub rugby
 Sparta Rotterdam – holenderski klub piłkarski z Rotterdamu
 Sparta Stadion Het Kasteel – stadion klubu Sparta Rotterdam

Muzyka 
 Sparta – amerykańska grupa muzyczna
 Sparta Locals – japońska grupa muzyczna

Technika 
 Sparta – rakieta nośna o niskim udźwigu